Dancing Feet è un singolo del disc jockey norvegese Kygo e del gruppo musicale statunitense DNCE, pubblicato l'11 marzo 2022. Il singolo segna il ritorno del gruppo, che si era sciolto tre anni prima. Nello stesso giorno viene pubblicato il video musicale.

Classifiche

Note